Rotbart ist

 die deutsche Form des Beinamens Barbarossa des Kaisers Friedrich I.
 Rotbart, japanischer Spielfilm von 1965
 eine Rasierklinge
 der langperiodische Komet C/1946 K1 (Pajdusakova-Rotbart-Weber)

Siehe auch
Rothbard
Rothbart
Rothbarth
Redbeard
Barbarossa
Barbe-Rouge
Ahenobarbus